Pere Rovira i Planas (escriptor) (n. 1947), poeta, novel·lista, assagista i traductor català
 Pere Rovira i Planas (modista), més conegut com a Pedro Rovira (1921-1978), modista català